Москіт (Phlebotomus) — рід двокрилих комах родини Метелівкові (Psychodidae). Представники роду є переносниками збудників інфекційних хвороб людини — лешманій, які спричинюють лейшманіоз, вірусів, які зумовлюють гарячку паппатачі. Останню передає Phlebotomus papatasi<ref name=Barron-3006>{{cite book |author =  Shope RE |title = Bunyaviruses. In: Barron's Medical Microbiology (Barron S et al., eds.) |edition = 4th |publisher = Univ of Texas Medical Branch |year = 1996 |id = (via NCBI Bookshelf) ISBN 0-9631172-1-1 }}</ref>

 Опис 
Це дрібні комахи 1,5-3 мм завдовжки, жовтого забарвлення з чорними очима, волохатим тілом, ногами та крилами. Між собою види відрізняються лише будовою статевих органів.

 Поширення 
Рід поширений у Старому світі, зокрема у Середземноморському регіоні.

 Види 

 Phlebotomus aculeatus Phlebotomus acuminatus Phlebotomus alexanderi Phlebotomus alexandri Phlebotomus andrejevi Phlebotomus angustus Phlebotomus ansarii Phlebotomus argentipes Phlebotomus ariasi Phlebotomus ashfordi Phlebotomus asperulus Phlebotomus autumnalis Phlebotomus balcanicus Phlebotomus bergeroti Phlebotomus bergertoi Phlebotomus betisi Phlebotomus boucheti Phlebotomus brevifilis Phlebotomus brevifiloides Phlebotomus brevis Phlebotomus buccinator Phlebotomus burguesae Phlebotomus burneyi Phlebotomus canaaniticus Phlebotomus caucasicus Phlebotomus caudatus Phlebotomus celiae Phlebotomus chabaudi Phlebotomus chadlii Phlebotomus chinensis Phlebotomus colabaensis Phlebotomus comatus Phlebotomus davidi Phlebotomus depaquiti Phlebotomus dispar Phlebotomus duboscqi Phlebotomus duboscqui Phlebotomus dycei Phlebotomus economidesi Phlebotomus eleanorae Phlebotomus elgonensis Phlebotomus erebicola Phlebotomus fantalensis Phlebotomus fengi Phlebotomus fertei Phlebotomus fontenillei Phlebotomus frondifer Phlebotomus galilaeus Phlebotomus gemetchi Phlebotomus gibiensis Phlebotomus gigas Phlebotomus gouldi Phlebotomus grovei Phlebotomus guggisbergi Phlebotomus halepensis Phlebotomus hoepplii Phlebotomus huberti Phlebotomus jacusieli Phlebotomus kabulensis Phlebotomus kandelakii Phlebotomus katangensis Phlebotomus kazeruni Phlebotomus keshishiani Phlebotomus kiangsuensis Phlebotomus kyreniae Phlebotomus langeroni Phlebotomus lengi Phlebotomus longicuspis Phlebotomus longiductus Phlebotomus longipes Phlebotomus mackerrasi Phlebotomus maduloae Phlebotomus major Phlebotomus marismortui Phlebotomus martini Phlebotomus mascittii Phlebotomus mascomai Phlebotomus mesghalii Phlebotomus minteri Phlebotomus mireillae Phlebotomus mongolensis Phlebotomus naqbenius Phlebotomus negelctus Phlebotomus neglectus Phlebotomus newsteadi Phlebotomus notteghemae Phlebotomus notus Phlebotomus nuri Phlebotomus papatasi Phlebotomus papuensis Phlebotomus pedifer Phlebotomus perfiliewi Phlebotomus perniciosus Phlebotomus pexopharynx Phlebotomus philippinensis Phlebotomus pholetor Phlebotomus riouxi Phlebotomus rodhaini Phlebotomus rossi Phlebotomus rousettus Phlebotomus rupester Phlebotomus saevus Phlebotomus salangensis Phlebotomus salehi Phlebotomus saltiae Phlebotomus sanctijohani Phlebotomus sejunctus Phlebotomus sergenti Phlebotomus sichuanensis Phlebotomus sikandraensis Phlebotomus simici Phlebotomus smirnovi Phlebotomus somaliensis Phlebotomus stantoni Phlebotomus stellae Phlebotomus succini Phlebotomus sundarai Phlebotomus syriacus Phlebotomus taylori Phlebotomus teshi Phlebotomus tobbi Phlebotomus transcaucasicus Phlebotomus trifilis Phlebotomus tubifer Phlebotomus tumenensis Phlebotomus turanicus Phlebotomus vansomerenae Phlebotomus wellingsae Phlebotomus yunshengensis Phlebotomus zulrfargensis''
</div>

Примітки 

Метелівкові
Роди двокрилих
Комахи, які переносять людські патогени
Лейшманіози